Самотёчный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Самотёчный переулок.
 2-й Самотёчный переулок.
 3-й Самотёчный переулок.
 4-й Самотёчный переулок.